Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2005 si concluse con la vittoria di North Carolina contro Illinois.

Sean May di North Carolina fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

Chicago Regional

Albuquerque Regional

Syracuse Regional

Austin Regional

Tabellone

Chicago Regional

Albuquerque Regional

Syracuse Regional

Austin Regional

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Roy Williams
Vice-allenatori: Steve Robinson

Premi NCAA
Naismith College Player of the Year: Andrew Bogut, Utah Utes
John R. Wooden Award: Andrew Bogut, Utah Utes
Oscar Robertson Trophy: Andrew Bogut, Utah Utes
Adolph Rupp Trophy: J.J. Redick, Duke Blue Devils
NABC Player of the Year: Andrew Bogut, Utah Utes
AP Player of the Year: Andrew Bogut, Utah Utes
Pete Newell Big Man Award: Andrew Bogut, Utah Utes
NABC Defensive Player of the Year: Shelden Williams, Duke Blue Devils
Frances Pomeroy Naismith Award: Nate Robinson, Washington Huskies
Most Outstanding Player: Sean May, North Carolina Tar Heels
NCAA All-Americans First Team:
 C - Andrew Bogut, Utah Utes
 F - Wayne Simien, Kansas Jayhawks
 F - Hakim Warrick, Syracuse Orange
 G - J.J. Redick, Duke Blue Devils
 G - Chris Paul, Wake Forest Demon Deacons
 G - Dee Brown, Illinois Fighting Illini
NCAA All-Americans Second Team:
 C - Sean May, North Carolina Tar Heels
 F - Ike Diogu, Arizona St. Sun Devils
 G - Luther Head, Illinois Fighting Illini
 G - Salim Stoudamire, Arizona Wildcats
 G - Deron Williams, Illinois Fighting Illini
Naismith College Coach of the Year: Bruce Weber, Illinois Fighting Illini
Henry Iba Award: Bruce Weber, Illinois Fighting Illini
NABC Coach of the Year: Bruce Weber, Illinois Fighting Illini
AP Coach of the Year: Tubby Smith, Kentucky Wildcats
Chip Hilton Player of the Year Award: Ronald Ross, Texas Tech Red Raiders
Clair Bee Coach of the Year Award: Tom Izzo, Michigan St. Spartans
Legends of Coaching Award: Jim Calhoun, Connecticut Huskies

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Campionato di pallacanestro NCAA Division I